

Altro 
Amazing Stories, o semplicemente Amazing, rivista pulp statunitense di fantascienza.

Musica
 Amazing – singolo degli Aerosmith del 1993, dall'album Get a Grip
 Amazing – traccia dell'album Music di Madonna del 2000
 Amazing – singolo di George Michael del 2004, dall'album Patience
 Amazing – singolo dei Westlife del 2006, dall'album Face to Face
 Amazing – singolo di Seal del 2007, dall'album System
 Amazing – singolo degli High and Mighty Color del 2007
 Amazing – singolo di Celeda del 2007
 Amazing – singolo di Kanye West del 2009
 Amazing – singolo di Inna del 2010
 Amazing – singolo di Matt Cardle del 2012
 Amazing – singolo di Francesca Michielin del 2014
 Amazing – singolo di Tanja del 2014
 Amazing – singolo di Foxes del 2015